Егор Павлович Брянцев () — кавалер ордена Славы трех степеней, участник Великой Отечественной войны, старшина. После войны работал бригадиром полеводческой бригады, заместителем председателя колхоза.

Биография 
Егор Брянцев родился 10 апреля 1909 года в крестьянской семье в селе Репенка Ольшанской волости Бирюченского уезда Воронежской губернии, ныне село входит в  Белгородской области. Русский. В семье Павла Конистратовича и Мавры Яковлевны Брянцевых было четверо детей: два сына и две дочери.

В 1921 году окончил 2 класса школы и вместе с родителями занимался сельским хозяйством до 1930 года. Затем работал в колхозе плотником-строителем, бригадиром полеводческой бригады, заместителем председателя колхоза.

В июле 1941 года призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию Алексеевским РВК Воронежской области. Участвовал в Великой Отечественной войне, командовал отделением 40-го отдельного саперного батальона (46-я стрелковая дивизия, 21-я армия, Ленинградский фронт).

Был трижды ранен: 8 сентября 1941 года, 10 февраля 1942 года и 6 января 1943 года.

В 1944 году вступил в ВКП(б), в 1952 году партия переименована в КПСС.

В боях в районе города Выборга Ленинградской области 28 июня 1944 года, будучи в должности коменданта переправы, Брянцев вместе с отделением проложил паромный мост через канал. Таким образом они смогли обеспечить переправу стрелкового батальона с артиллерией в минометную роту. За что 2 июля 1944 года Брянцев был награжден орденом Славы III степени. В сентябре 1944 года у поселка Пале (Латвия) он вместе с солдатами бригады прорыва обороны немецких войск смог организовать проходы в оборонительных ограждениях и пропустить свою дивизию. Затем Брянцев заменил выбывшего из строя командующего взводом и обеспечил выполнение задачи. За что 24 октября 1944 года был награжден орденом Славы II степени. 12 января 1945 года под городом Пултуск (Польша) вместе с бойцами своего отделения обезвредил минное поле, уничтожив более 300 мин. 14 февраля он вместе с командой саперов вступил в бой с немецкими солдатами, рискуя жизнью, выполнили поставленную задачу. 24 марта 1945 года награжден орденом Славы I степени.

24 июня 1945 года был участником парада Победы в г. Москве.

В 1945 году переехал в село Большое Кабанье Кабанского сельсовета Шадринского района Курганской области, работал бригадиром, заместителем председателя колхоза.

Вернулся в родное село Репенка и продолжил работать в колхозе бригадиром овощеводческой бригады, затем секретарём партийной организации и заместителем председателя колхоза, заведовал свиноводческой фермой и птицефермой. В 1956 году участвовал во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. В 1962 году был участником VII пленума Белгородского обкома КПСС.

Егор Павлович Брянцев скончался 12 февраля 1982 года в селе Репенка Репенского сельсовета Алексеевского района Белгородской области, ныне село входит в  той же области, похоронен на кладбище села Репенка.

Награды 
 Орден Славы I степени, 24 марта 1945 года
 Орден Славы II степени, 24 октября 1944 года
 Орден Славы III степени, 2 июля 1944 года
 Медаль «За отвагу», дважды: 5 ноября 1943 года и 29 декабря 1943 года
 Медаль «За оборону Ленинграда»

Память 
 Бюст, установлен в селе Репенка Алексеевского городского округа Белгородской области.
 Мемориальная доска, установлена на здании МБОУ «Репенская средняя общеобразовательная школа», с. Репенка, ул. Центральная, 34.

Семья 
Егор Брянцев был дважды женат: от первого брака у него трое детей, среди них сын Фёдор; от второго брака — две дочери.

Примечания 

Члены КПСС
Сапёры Великой Отечественной войны
Участники Парада Победы
Персоналии:Шадринский район
Бригадиры колхозных бригад